

Geografia
 Lomax – villaggio dell'Illinois

Persone
 Alan Lomax – etnomusicologo, antropologo e produttore discografico statunitense
 Eric Lomax – scrittore e militare britannico
 Jackie Lomax – cantante e chitarrista britannico
 Noah Lomax – attore statunitense

Altro
 The Adventures of Lomax – videogioco